Por Emmett pode estar à procura de:

Lugares  

 Emmett (Idaho)
 Emmett (Kansas)
 Emmett (Michigan)

Pessoas 

 Emmett Chappelle, bioquímica  estadunidense
 Emmett Leith, engenheiro estadunidense 
 Emmett Louis Till, adolescente negro assassinado no Mississipi em 1955, pivô de uma série de protestos pelos Direitos Civis na América do Norte 
 Emmett Skilton, ator neozelandês
  Martin Emmett Toppino, atleta dos EUA

Personagens 

Emmett Cullen, da série de livros Twilight e filmes da franquia adaptados dos mesmos
 Dr. Emmett Brown, da trilogia Back to the Future

Ver também 
 Emmet

Desambiguações de topônimos